
Molekulska formula -{C19H25NO2}- se može odnositi na:

 Bufenin
 Etilketazocin